Cette page recense les différentes personnes qui ont porté le surnom honorifique d’al-Muqtadir, c'est-à-dire « puissant [par la grâce de Dieu] » :

 Abu al-Fadhl Jafar ben Ahmad al-Mutamid, surnommé al-Muqtadir (895-932), deuxième fils d'al-Mutadid et calife abbasside entre 908 et 923 ;
 Abu Jafar Ahmad ibn Sulayman, surnommé al-Muqtadir (?-1081), fils d'al-Musta'in  et roi taïfa de Saragosse de la dynastie houdide entre 1049 et 1081.

Al-Muqtadir